Вулиця Стратона́втів — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Стратонавтів — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Стратонавтів — вулиця в Києві.

Вулиці